David Bach kan syfta på:
David Bach (författare)
David Bach (musiker)